Cures puede hacer referencia a lo siguiente:

 Cures, antigua localidad de la península itálica.
Cures (Boiro), parroquia civil española y aldea del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
Cures (Cabana de Bergantiños), aldea española de la parroquia de Corcoesto, del municipio de Cabana de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.
Cures (Outes), aldea española de la parroquia y municipio de Outes, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cures (Sarthe), comuna francesa.
Cures (Vimianzo), aldea española de la parroquia de Cereijo, del municipio de Vimianzo, provincia de La Coruña, Galicia.